Tre Marie – tre donne che seguirono Gesù durante il triduo pasquale
 Tre Marie (o Tre Ave Maria) – preghiera quotidiana e pia pratica devozionale cattolica, introdotta da Santa Matilde di Hackeborn.